Перку́ссия (, , здесь — «постукивание») — многозначный термин.

 Перкуссия — метод медицинской диагностики, заключающийся в простукивании отдельных участков тела и анализе звуковых явлений, возникающих при этом.
 Перкуссия — ударные музыкальные инструменты.